Con plaza Mayor ("piazza Maggiore" in spagnolo), nell'urbanistica spagnola e dell'America Latina, ci si riferisce spesso alla piazza principale della città:

Plaza Mayor – piazza di Lima
Plaza Mayor – piazza di Madrid
Plaza Mayor – piazza di Salamanca
Plaza Mayor – piazza di Valladolid
Plaza Mayor – centro per esposizioni e conferenze di Medellín

Pagine correlate 
 Piazza Maggiore